Nacht und Nebel bezeichnet:

 Nacht-und-Nebel-Erlass, von Adolf Hitler  am 7. Dezember 1941 erlassener Führererlass zum Verschwindenlassen von Widerstandskämpfern in den besetzten Gebieten
 Nacht und Nebel (Film), französischer Dokumentarfilm (1955)
 Nacht und Nebel über Japan, japanischer Spielfilm (1960)
 ein geflügeltes Wort, siehe Liste geflügelter Worte/N#Nacht und Nebel
 Nachtundnebel, ehemaliges Kulturfestival in Berlin (zuletzt 1. November 2014)
 Bei Nacht und Nebel, deutscher Synchrontitel für den britischen Spielfilm The Riddle of the Sands von 1979
 Buch (1946) des Autors Arnold Weiss-Rüthel (1900–1949) über seine Haft im KZ Sachsenhausen